Osoby o tym nazwisku:
 Aleš Prek – słoweński kierowca wyścigowy i narciarz alpejski.
 Karolina Prek – polska właścicielka ziemska
 Stanisław Prek – polski oficer
 Stefan Prek – polski właściciel ziemski, działacz społeczny, gospodarczy i samorządowy
 Tadeusz Prek – polski właściciel ziemski